Шёнбек:

 Шёнбек — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.
 Шёнбек — коммуна в Германии, в земле Мекленбург — Передняя Померания.